Мвепу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мвепу, Илунга (1949—2015) — конголезский футболист.
 Мвепу, Энок (род. 1998) — замбийский футболист.
 Мвепу, Франсиско (род. 2000) — замбийский футболист.